Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2023 je sedeminštirideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 5. in 19. februarjem 2023 v Courchevelu in Méribelu v Franciji. Tekmovanje je potekalo v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani ekipni tekmi.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Medalje po državah

Sklici

Zunanje povezave
 

2023 v športu
2023
Športne prireditve v Franciji
Courchevel
Méribel